Amor Ciego fue un programa de citas chileno conducido por la actriz Katty Kowaleczko. Fue la propuesta de reality show de Canal 13 para el primer trimestre de 2008. El reality fue mucho más exitoso que su antecesor Fama, por esto se produjo una secuela, Amor Ciego 2.

Participantes

Protagonista 
La mujer que fue el objeto de conquista de los participantes (Llamada "Princesa") fue:

  Carolina Bastias - Modelo.

Pretendientes 

{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!width="400"|Participante
!width="40"|Edad
!width="175"|Resultado final
!width="170"|Resultado anterior
|-
|bgcolor="White"| Edmundo Varas - Preparador Físico  
| align="center" |25
<center> Lugar<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Sebastián Carter - Periodista
| align="center" |24
<center>2.º Lugar<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Félix Soumastre - Productor de Eventos
| align="center" |28
<center> Lugar<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Rodrigo Figueroa - Estudiante de Administración de Empresas
| align="center" |22
<center>23.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Nicolás Stange - Músico
| align="center" |28
<center>22.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Andrés Marín - Ingeniero en Marketing
| align="center" |26
<center>21.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Arie Elbelman - Publicista 
| align="center" |24
<center>20.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Red"|<span style="color:white"><center> Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|-
|bgcolor="White"| Flavio Cagueo - Animador 
| align="center" |29
<center>19.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Tomás Castillo - Estudiante de Kinesiología
| align="center" |23
<center>18.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Pablo Iturra - Estudiante de Ingeniería
| align="center" |21
17.º Eliminadode Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Sergio Morales - Locutor y Conductor de Radio y TV. Estudiante de Periodismo
| align="center" |25
<td style="background:Red;color:White;"><center>16.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Jorge Pavéz - Comunicador Audiovisual
| align="center" |29
<td style="background:Red;color:White;"><center>15.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Stefano Franzini - Estudiante de Ingeniería
| align="center" |25
<td style="background:Red;color:White;"><center>14.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Pablo Villalón - Preparador Físico
| align="center" |24
<td style="background:Red;color:White;"><center>13.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Javier San Juan - Estudiante de Ingeniería
| align="center" |23
<td style="background:Red;color:White;"><center>12.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Víctor Vinagre - Diseñador Gráfico
| align="center" |24
<td style="background:Red;color:White;"><center>11.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Oscar Carrasco - Músico / Actor
| align="center" |24
<td style="background:Red;color:White;"><center>10.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Harold Delgado - Ingeniero en Administración de Empresas
| align="center" |27
<td style="background:Red;color:White;"><center>9.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Javier Meneses - Estudiante de Diseño Industrial
| align="center" |23
<td style="background:Red;color:White;"><center>8.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Giovanny Rivera - Estudiante de Turismo
| align="center" |24
<td style="background:Red;color:White;"><center>7.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Sebastián Salas - Estudiante de Tecnología Médica
| align="center" |23
<td style="background:Red;color:White;"><center>6.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Harry Figueroa - Estudiante de Administración
| align="center" |25
<td style="background:Red;color:White;"><center>5.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| José Araya - Diseñador Gráfico
| align="center" |29
<td style="background:Red;color:White;"><center>4.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| Pablo Sasso
| align="center" |23
<td style="background:Red;color:White;"><center> Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|-
|bgcolor="White"| David Soto - Diseñador Industrial
| align="center" |24
<td style="background:Red;color:White;"><center>2.º Eliminado<small>de Amor Ciego: El reality del amor
|bgcolor="Gray"|
|}

 Competencia 

 Recta Final 

<center>
<small>     Ganó una cita individual.
     Ganó una cita grupal.
     Ingresa a la competencia y ganó una cita grupal.
     Pretendiente que ganó una cita grupal y estuvo riesgo.
     Pretendiente que fue escogido por Carolina, como posible eliminado.
     Pretendiente que ganó una cita grupal y fue eliminado.
     Pretendiente eliminado. (Ceremonia)
     Pretendiente eliminado. (A Ciegas)
     Pretendiente que ganó el repechaje.
     Pretendiente que fue considerado para el repechaje. 
     Pretendiente que ganó una cita grupal, es retirado de la competencia por conducta antideportiva y por decisión de sus compañeros vuelve a competir.

Audiencia

Banda sonora 
 Dentro de mi - Edmundo Varas
 Quédate aquí - Félix Soumastre
 Juntos los dos - Sebastían Carter
 Atrévete - Nicolás Stange
 Estrellas en tus ojos - Arie Elbelman
 Mansión del bacilón - Pablo Iturra
 Ocho letras - Tomás Castillo
 El jaboneo - Rodrigo Figueroa
 Estar junto a ti - Andrés Marín

Enlaces externos 
 Página oficial de Amor ciego en Canal 13.cl

Reality shows de Canal 13 (Chile)
Televisión de Chile en 2008
Programas de televisión iniciados en 2008
Programas de televisión finalizados en 2008